Labs ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Labs-Ehlert (* 1951), deutsche Germanistin, Buchhändlerin und Intendantin
 Helga Labs (* 1940), Vorsitzende der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“
 Robert Labs (* 1982), deutscher Comiczeichner
 Walter Labs (1910–1988), deutscher Jurist

LABS ist die Abkürzung für:

 Lackbenetzungsstörende Substanzen, Substanzen wie zum Beispiel Silikon, die beim Lackieren von Karosserien oder Geräten Krater und andere Störungen der Lackoberfläche verursachen
 Low Autocorrelation Binary Sequence
 Low Altitude Bombing System, Abwurfverfahren für Nuklearwaffen im Tiefflug, das in den 1950er Jahren eingesetzt wurde

Siehe auch:
 Laabs

LABS